GYD steht für:
 Flughafen Baku (IATA-Code) in Aserbaidschan
 Guyana-Dollar (Währungscode nach ISO 4217), Währung von Guyana
 engl. "Global Youth Day", also Welt-Jugend-Tag, eine religiös-spirituelle Veranstaltung
 engl. "Grab your Deal" (auch: GrabyourDeal, teils mit Anhang "24" oder nur Grab24), eine Handelsmarke für Spielzeug, Kinder-Produkte, Sport-Geräte, Dekorations-Objekte und Gartenzubehör
 engl. "Get Yourself Dressed", ein Unternehmen, das farbenfrohe Party-Kostüme per Internet an Endverbraucher verkauft

gyd steht für:
 Kayardild (ISO-639-3-Code), australische Sprache der indigenen Kaiadilt auf den südlichen Wellesley-Inseln, Queensland, Australien

GYD